Пётр Михайлович Захарьин (1744, Козлов — 13 (24) марта 1799, Николаев) — русский писатель, поэт.

Биография 
Захарьин писал, что его отец, плённый татарин, приняв православие, поселился в Козлове и нажил торговлей значительное состояние. После смерти отца наследство было расхищено, и Пётр Михайлович остался ни с чем.

Состоя в военной службе, занимался между делом стихотворством. Державин, бывший тогда гражданским губернатором Тамбова, не особенно ценил его поэтический дар и следующим образом охарактеризовал его в посвященном ему шуточном стихотворении «Желание Зимы»: «Его милости разжалованному отставному сержанту, дворянской думы копиисту, архивариусу без архива, управителю без имения и стихотворцу без вкуса».

15 сентября 1786 г., в день коронования Екатерины II, в Тамбове открывалось Народное училище. На этом торжественном акте П. М. Захарьин произнёс торжественную речь, написанную Державиным, в ту пору тамбовским губернатором. Она была напечатана в нескольких периодических изданиях, выпущена двумя отдельными изданиями, переведена на иностранные языки.

Его «Арсафакс. Халдейская вымышленная повесть» (Москва, 1793—1796) пользовалась большой известностью; о ней очень одобрительно отзывались в литературных кругах, хвалил её и Державин.

Библиография 
 «Арфаксад, Халдейская вымышленная повесть» (М., 1793—1796; 2 изд., Николаев, 1798)
 «Путь к благонравию, или Сокращенное наставление обучающемуся юношеству» (М., 1793 и 1796; Николаев, 1798)
 «Новый синопсис, или Краткое описание о происхождении Словено-Российского народа; владычествование всероссийских государей в Новгороде, Киеве, Владимире и Москве» и пр. (Николаев, 1798 — доведено до Петра I)
 «Приключение Клеандра, храброго царевича Лакедемонского и Ниотилды, королевы Фракийской» (Николаев, 1798).

Примечания

Ссылки 
 
 Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук

Писатели России XVIII века
Русские писатели XVIII века